

Jednostki czasu 
 milenium (millennium) – tysiąclecie, jednostka czasu

Geografia 
 Millenium – osiedle w Nowym Sączu

Literatura 
 Millennium – seria powieściowa Stiega Larssona, kontynuowana przez Davida Lagercrantza
 Millennium – cykl książek na podstawie amerykańskiego serialu Millennium

Kinematografia 
 Millennium – amerykański serial telewizyjny (1996-1999)
 Millennium – szwedzka trylogia filmowa z 2009 roku na podstawie serii powieści Stiega Larssona
 Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
 Millennium: Dziewczyna, która igrała z ogniem
 Millennium: Zamek z piasku, który runął
 Millennium – amerykański film z 1989 roku na podstawie noweli Millennium (pol. Złoty wiek) Johna Varleya
 „Millennium” – odcinek serialu Z Archiwum X (sezon 7, odc. 4, 1999 rok); krzyżówka z serialem Millennium

Muzyka 
 zespoły
 Millenium – polski zespół muzyczny wykonująca rock progresywny
 Millenium – amerykański zespół muzyczny z Florydy wykonujący muzykę heavymetalową
 Millennium – polski zespół muzyczny wykonujący techno/house

 albumy i single
 Millennium – album zespołu Backstreet Boys
 Millennium – singiel zespołu Killing Joke z albumu Pandemonium

Inne 
 Bank Millennium
 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 Microsoft Windows Me – jubileuszowe wydanie systemu operacyjnego Microsoft Windows
 „Milenium” – spółka handlowa prowadząca działalność bukmacherską na terenie Polski

Zobacz też

Przypisy